Фёдор Левашо́в:
 Левашов, Фёдор Васильевич — русский военный и государственный деятель 1610—1620-х годов.
 Левашов, Фёдор Иванович (1751—1819) — русский военачальник, генерал-майор, сенатор, тайный советник.